Lisa kan syfta på:

 Lisa (namn) – ett kvinnonamn
 Lisa (solgud) – en gudom i afrikansk mytologi
 Lisa (TV-serie) – en animerad TV-serie för barn och tillika titelfigur i en serie bilderböcker skapade av Magnus Carlsson
 Apple Lisa – en dator
 Flitiga Lisa – en blomma
 LISA (databas) - Longitudinell integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier
 LISA – ett observatorium för gravitationsvågor, se Laser Interferometer Space Antenna

Geografi

Belarus 

 Lisa (vattendrag i Belarus), Mahiljoŭs voblast,